Narciarstwo dowolne na Zimowej Uniwersjadzie 2019 – jedna z dyscyplin rozgrywanych podczas uniwersjady w dniach 4–11 marca 2019 roku w Sopce Cluster.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Przypisy 

2019
Zimowa Uniwersjada 2019